Walter E. Williams (ur. 1936) – amerykański ekonomista
 Walter Jon Williams (ur. 1953) – amerykański pisarz sf i fantasy
 Walt Williams właśc.: Walter Ander Williams (ur. 1970) – amerykański koszykarz